

Населені пункти та їхні частини

 Цисова — село в гміні Ліпінкі-Лужицьке Жарського повіту Любуського воєводства
 Цисова — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Цисова — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Тисова (Цисова) — село в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Цисова — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Цисова — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Цисова — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Цисова — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки